Scarecrow puede referirse a:

 «S/C/A/R/E/C/R/O/W», canción de la banda estadounidense My Chemical Romance;
 «The scarecrow» (también conocida como «Scarecrow»), canción de la banda británica Pink Floyd;
 Espantapájaros, película del director Jerry Schatzberg, de 1973;
 el Espantapájaros, villano de ficción de las series de Batman.